Санта Круз де Браво има више значења:

 Санта Круз де Браво, Санта Круз (Тијангистенко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Општина Санта Круз де Браво (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Круз де Браво (Санта Круз де Браво, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Круз де Браво (Петлалсинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику